Wyspa Niedźwiedzia – arktyczna wyspa. 
 Wyspa Niedźwiedzia – film fabularny z 1979 roku.
 Wyspa Niedźwiedzia – powieść Alistaira MacLeana z 1971 roku.

en:Bear Island

Strony ujednoznaczniające